Union des Francophones, een Franstalige eenheidslijst uit Vlaams-Brabant die deelneemt aan Vlaamse en provinciale verkiezingen.
 Ureumformaldehyde, een kunststof
 Universiteit van Florida
 Ultrafiltratie
 Een lid van U.V.S.V./N.V.V.S.U.